metrolijn 54 in Amsterdam, naar de stadswijk Gein
 een telefoondienst van de PTT in samenwerking met Max Tailleur, waarop dagelijks een mop gehoord kon worden